Кубок Греції 2017-18 — 76-й розіграш Кубка Греції. Титул вдруге поспіль здобув ПАОК.

Календар

Перший раунд 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|20/30 серпня 2017

|}

Груповий раунд

Група А 
Команда Іракліс знялась зі змагань через фінансові проблеми.

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Група F 

Результати

Група G 

Результати

Група H 

Результати

1/8 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|19 грудня 2017/9 січня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20 грудня 2017/9 січня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20 грудня 2017/10 січня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20 грудня 2017/11 січня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21 грудня 2017/9 січня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21 грудня 2017/10 січня 2018

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|24 січня/7 лютого 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|24 січня/8 лютого 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 січня/7 лютого 2018

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 лютого/17 квітня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1 березня/18 квітня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Грецька федерація футболу   
 Кубок Греції на soccerway 

Греція
Греція
2017 у грецькому спорті
2018 у грецькому спорті
2017—18